

Абзаєво — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Абзаєво — село, Кігинський район, Башкортостан